Geyer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Andreas Geyer
 Carl Charles Andreas Geyer